Cliff Peak ist der Name mehrerer Berge:

 Cliff Peak (Australien), in Queensland, Australien
 Cliff Peak (Falklandinseln), auf New Island
 Cliff Peak (Kanada), in British Columbia, Kanada
 Cliff Peak (Marin County, Kalifornien), im Marin County, Kalifornien, Vereinigte Staaten
 Cliff Peak (Tulare County, Kalifornien), im Tulare County, Kalifornien, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Cliff Mountain